Birkenhead steht für:
 Birkenhead, englische Stadt in der Grafschaft Merseyside
 Birkenhead (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Birkenhead (Neuseeland), Ortsteil der neuseeländischen Stadt North Shore City
 Birkenhead (South Australia), Stadtteil von Adelaide
 HMS Birkenhead, zwei Schiffe der Royal Navy

Birkenhead ist der Familienname folgender Personen:
 Lillian Birkenhead (1905–1979), britische Schwimmerin

Siehe auch:
 Earl of Birkenhead